FOO est un sigle qui peut désigner :
 .

 Mark Foo (1958-1994), un surfeur professionnel américain ;
 Sharin Foo (1973-), une chanteuse et musicienne danoise ;
 Jon Foo (1982-), un acteur anglais, mannequin et maître de wushu.